|-
| (196201) 2003 BP7||||26 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (196202) 2003 BL9||||26 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196203) 2003 BB10||||26 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196204) 2003 BQ12||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196205) 2003 BQ15||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196206) 2003 BM17||||26 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (196207) 2003 BC19||||27 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196208) 2003 BG20||||27 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196209) 2003 BY21||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196210) 2003 BM25||||25 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196211) 2003 BT30||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196212) 2003 BV31||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196213) 2003 BL32||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196214) 2003 BD37||||28 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (196215) 2003 BG38||||27 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196216) 2003 BA42||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196217) 2003 BR42||||29 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196218) 2003 BH44||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196219) 2003 BF46||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196220) 2003 BK51||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196221) 2003 BM52||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196222) 2003 BW52||||27 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196223) 2003 BO53||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196224) 2003 BA55||||27 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (196225) 2003 BD57||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196226) 2003 BS61||||28 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196227) 2003 BR63||||28 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196228) 2003 BM64||||29 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196229) 2003 BC67||||30 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (196230) 2003 BO80||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196231) 2003 BL82||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196232) 2003 BN84||||30 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196233) 2003 BC92||||25 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (196234) 2003 CH2||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196235) 2003 CJ2||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196236) 2003 CV2||||2 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196237) 2003 CL10||||2 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196238) 2003 CY10||||3 лютого 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196239) 2003 CZ17||||7 лютого 2003||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (196240) 2003 CH18||||8 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196241) 2003 CT19||||8 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196242) 2003 CV21||||3 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196243) 2003 DS2||||22 лютого 2003||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (196244) 2003 DH8||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196245) 2003 DB9||||24 лютого 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (196246) 2003 DL9||||24 лютого 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (196247) 2003 DP9||||25 лютого 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (196248) 2003 DX13||||26 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (196249) 2003 DA14||||26 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (196250) 2003 DN17||||22 лютого 2003||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Джеймс Кессель
|-
| (196251) 2003 DL21||||23 лютого 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196252) 2003 DY23||||23 лютого 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196253) 2003 DC24||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196254) 2003 DU24||||23 лютого 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (196255) 2003 EZ||2003 EZ||5 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196256) 2003 EH1||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196257) 2003 EM3||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196258) 2003 EM5||||5 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196259) 2003 ED6||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196260) 2003 EE7||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196261) 2003 EQ9||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196262) 2003 EK10||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196263) 2003 EW10||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196264) 2003 EE11||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196265) 2003 EF11||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196266) 2003 EC12||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196267) 2003 EF12||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196268) 2003 ES15||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196269) 2003 EG17||||5 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196270) 2003 EK19||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196271) 2003 ED20||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196272) 2003 EE21||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196273) 2003 EC22||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196274) 2003 ET22||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196275) 2003 EJ23||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196276) 2003 EP24||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196277) 2003 EH26||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196278) 2003 ES26||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196279) 2003 ET28||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196280) 2003 EL29||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196281) 2003 EM29||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196282) 2003 EX31||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196283) 2003 ES33||||7 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196284) 2003 EO36||||7 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196285) 2003 ET41||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196286) 2003 ED45||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196287) 2003 EQ45||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196288) 2003 EU48||||9 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196289) 2003 EZ48||||9 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196290) 2003 EP49||||10 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196291) 2003 EP50||||9 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196292) 2003 ES52||||8 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (196293) 2003 EV58||||11 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196294) 2003 ER59||||12 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (196295) 2003 EP61||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (196296) 2003 EY61||||12 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (196297) 2003 FA||2003 FA||21 березня 2003||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (196298) 2003 FQ||2003 FQ||22 березня 2003||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (196299) 2003 FN1||||24 березня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (196300) 2003 FW3||||23 березня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

196200